Пэнг () — разновидность музыкального инструмента в виде тарелок типа райд. Также — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пэнг, Крис — австралийский актер и продюсер китайского происхождения.
 Пэнг, Мэй (род. 1950) — наиболее известна как бывшая приятельница музыканта Джона Леннона.